Tinz ist der Name folgender Orte:

 Tinz (vor 1903 Klein Tinz), deutscher Name des polnischen Ortes Tyniec Mały in der Gemeinde Kobierzyce. 
 Tinz, Stadtteil von Gera, siehe Tinz (Gera)

 Schloss Tinz, Schloss in Geraer Stadtteil Tinz

Siehe auch
 Tinc
 Tyniec